Väster-Sandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Väster-Sandsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (43,5 ha)
Väster-Sandsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (24,6 ha)

Se även
Sandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn